Ligue A 2012-2013 – torneo di pallavolo femminile
 Ligue A 2012-2013 – torneo di pallavolo maschile